Баламутовская — деревня  в Вельском районе Архангельской области. Входит в состав Муниципального образования «Шадреньгское».

География 
Деревня расположена в южной части Архангельской области, в таёжной зоне, в пределах северной части Русской равнины, в 26 километрах на северо-запад от города Вельска по автомобильной дороге Вельск-Комсомольский, на правом берегу реки Вель притока Ваги. Ближайшие населённые пункты: на противополженной стороне реки деревня Титовская и посёлок Шунема, являющийся административным центром муниципального образования.
 Часовой пояс

Население

История 
Указана в «Списке населённых мест по сведениям 1859 года» в составе Вельского уезда(1-го стана) Вологодской губернии под номером «2247» как «Баламутовское(Хитово,Кокуй)». Насчитывала 23 двора, 80 жителей мужского пола и 82 женского.

В материалах оценочно-статистического исследования земель Вельского уезда упомянуто, что в 1900 году в административном отношении деревня входила в состав Шадринского сельского общества Есютинской волости. На момент переписи в селении Баламутовское(Хитово) находилось 45 хозяйств, в которых проживало 143 жителя мужского пола и 134 женского.

В деревне находилась часовня, построенная в 1896 году. Была приписана к приходу Шадренгской Христорождественской церкви.

Примечания 

Населённые пункты муниципального образования «Шадреньгское»